Die Wismilak International 1999 waren ein Damen-Tennis-Hartplatzturnier in Kuala Lumpur. Es war Teil der WTA Tour 1999 und fand vom 6. bis 14. November 1999 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1999
Tennisturnier in Kuala Lumpur